Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das GDF SUEZ Grand Prix 2009 des Damentennis in Budapest. Insgesamt nahmen 28 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Budapest